Lázadás a Bountyn, 1789-ben lezajlott híres lázadás a HMAV Bounty hadihajón
Lázadás a Bountyn, James Norman Hall és Charles Nordhoff regénye 
Lázadás a Bountyn (1935), Frank Lloyd filmje
Lázadás a Bountyn (1962), Lewis Milestone filmje
Lázadás a Bountyn (1984), Roger Donaldson filmje